Stefaner ist der Familienname folgender Personen:

 Katrin Stefaner (* 1987), österreichische Skispringerin
 Moritz Stefaner, deutscher Experte für Datenvisualisierung